Tschistjakow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Walentinowitsch Tschistjakow (1962–2012), russischer Maler
 Andrei Alexejewitsch Tschistjakow (* 1962), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Jurjewitsch Tschistjakow (* 1994), russischer Fußballspieler
 Georgi Petrowitsch Tschistjakow (1953–2007), russisch-orthodoxer Priester, Theologe, Historiker und Altphilologe
 Iwan Michailowitsch Tschistjakow (1900–1979),  sowjetischer General
 Pawel Petrowitsch Tschistjakow (1832–1919), russischer Maler und Pädagoge
 Sergei Nikolajewitsch Tschistjakow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Walentin Tschistjakow (1939–1982), russischer Hürdenläufer (Vater von Wiktor)
 Wjatscheslaw Nikolajewitsch Tschistjakow (* 1980), russischer Eishockeyspieler
 Wiktor Walentinowitsch Tschistjakow (* 1975), russischer  Stabhochspringer

Siehe auch:
 Tschistjakowa